Малдун (, ) — ирландская фамилия. Известные носители:
 Малдун, Венди (род. 1971) — австралийский спортивный ходок, чемпионка Австралии по ходьбе на 20 км (1998).
 Малдун, Винсент (род. 1990) — ирландский игрок в снукер.
  (род. 1946) — ирландский гребец, участник Олимпийских игр (1976).
 Малдун, Джон:
  (1865—1938) — ирландский адвокат и политик, член Палаты общин Великобритании (1905—1918).
  (1896—1944) — американский регбист, олимпийский чемпион (1920).
  (род. 1982) — ирландский регбист, чемпион турнира «Про12» в составе клуба «Коннахт» (2016).
  (род. 1991) — ирландская регбистка, победитель Чемпионата шести наций в составе национальной сборной (2013, 2015).
  (1858 — ?) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Кливленд Блюз» и «Балтимор Ориолс».
 Малдун, Патрик (род. 1968) — американский актёр, продюсер и солист британской рок-группы The Sleeping Masses.
  (наст. имя — Линтон Малдун Триси; 1887—1929) — канадский хоккейный тренер, обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера клуба «Сиэтл Метрополитенс» (1917).
  (1863—1927) — американский католический священник, первый епископ Рокфорда (1908—1927).
 Малдун, Пол (род. 1951) — ирландский поэт.
 Малдун, Роберт (1921—1992) — премьер-министр Новой Зеландии (1975—1984).
 Малдун, Томас (род. 1938) — гондурасский католический священник, епископ Хутикальпы (1983—2012).
 Малдун, Томми (1897—1989) — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии в составе клуба «Атлон Таун» (1924).
  (1845—1933) — американский борец и культурист, член Международного зала славы бокса (с 1996).
  (род. 1977) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Баллиндерри» (2002).

Другое 
  — город в округе Фейетт штата Техас (США).